En anglais, en tant que nom, gag signifie « blague », mais aussi « bâillon ». En tant que verbe, to gag signifie « bâillonner », mais aussi « avoir un haut-le-cœur ».

Sigle ou code 
GAG peut faire référence à :
 acide glutamique, un codon, selon le code génétique ;
 glycosaminoglycane ;
 gagaouze, une langue, selon le code ISO 639-3.

En tant que mot 
Gag peut faire référence à :
 gag, une protéine des rétrotransposons à séquence terminale longue répétée (LTR) ;
 Gag, une île dans les îles Raja Ampat en Indonésie ;
 Francis Gag, un auteur français ;
 Gag, un album de Fad Gadget ;
 Gag, le pseudonyme d'André Gagnon, auteur québécois de bande dessinée.
 Gag visuel, scène burlesque visible sur une photo, un dessin ou dans un scène de film mais également utilisée dans une pièce de théâtre ou dans un spectacle.

Voir aussi 
 Vidéo Gag, une émission de télévision
 Les Rois du gag, un film français réalisé par Claude Zidi, sorti en 1985
 Rire enregistré
 Rire

Homonymie
Code
Abréviation
Homonymie de pseudonyme